|-
| 75901 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75902 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75903 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75904 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75905 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75906 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75907 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75908 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75909 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75910 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75911 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75912 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75913 - || || 5 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75914 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75915 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75916 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75917 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75918 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75919 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75920 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75921 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75922 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75923 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75924 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75925 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75926 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75927 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75928 - || || 1 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75929 - || || 7 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75930 - || || 7 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75931 - || || 7 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75932 - || || 7 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75933 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75934 - || || 7 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75935 - || || 7 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75936 - || || 8 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75937 - || || 7 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75938 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75939 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75940 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75941 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75942 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75943 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75944 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75945 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75946 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75947 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75948 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75949 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75950 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75951 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75952 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75953 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75954 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75955 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75956 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75957 - || || 8 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75958 - || || 8 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75959 - || || 8 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75960 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75961 - || || 8 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75962 - || || 10 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75963 - || || 10 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75964 - || || 10 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75965 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75966 - || || 7 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75967 - || || 8 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75968 - || || 10 de febrer, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 75969 - || || 7 de febrer, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 75970 - || || 7 de febrer, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 75971 - || || 7 de febrer, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 75972 - || || 7 de febrer, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 75973 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75974 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75975 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75976 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75977 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75978 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75979 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75980 - || || 2 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75981 - || || 3 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75982 - || 2000 DU || 24 de febrer, 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 75983 - || 2000 DY || 24 de febrer, 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 75984 - || || 26 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75985 - || || 24 de febrer, 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 75986 - || || 28 de febrer, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 75987 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75988 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75989 - || || 29 de febrer, 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 75990 - || || 26 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75991 - || || 26 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75992 - || || 26 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75993 - || || 26 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75994 - || || 27 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75995 - || || 28 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75996 - || || 26 de febrer, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 75997 - || || 26 de febrer, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 75998 - || || 26 de febrer, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 75999 - || || 26 de febrer, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76000 - || || 26 de febrer, 2000 || Catalina || CSS
|-
5